Desa Tulungrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tulungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,77, long 112,53), Jawa Timur, 
 Desa Tulungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 111,58), Jawa Timur, 
 Desa Tulungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,98, long 112,35), Jawa Timur, 
 Desa Tulungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,83, long 112,38), Jawa Timur, 
 Desa Tulungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,97, long 111,91), Jawa Timur, 
 Desa Tulungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 112,19), Jawa Timur, 
 Desa Tulungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 111,86), Jawa Timur, 
 Desa Tulungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,19, long 112,03), Jawa Timur, 
 Desa Tulungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,35, long 114,08), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar